Арбанашки језик се може односити на:

 Арбанашки језик (арберешки језик), језик којим говоре Арбанаши (Арбереши), мањина у Италији албанског порекла
 Арбанашки језик (неправилно арбанаски језик), језик којим говоре Арбанаси, народ у јужној Европи
 Арбанашки језик, старији назив за албански језик у српском језику

Види још 

 /дијалект (неправилно арбанаски говор/дијалект), говор/дијалект којим говоре , заједница у Хрватској албанског порекла